Biatora is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Byssolomataceae. De typesoort is Biatora vernalis. Het geslacht is beschreven door de Zweedse mycoloog Elias Magnus Fries en werd in 1817 voor het eerst geldig gepubliceerd.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 430 soorten (peildatum januari 2022)

Byssolomataceae
Schimmelgeslacht